Riversdale est un toponyme et nom pouvant désigner:

Toponyme

Riversdale, ville du Cap-Occidental

, communauté du comté de Colchester en Nouvelle-Écosse
, communauté de la municipalité de Queens en Nouvelle-Écosse
Saskatoon Riversdale, circonscription provinciale de la Saskatchewan

, communauté de la paroisse de Sainte-Catherine

Riversdale, localité de la région de Southland
Riversdale est une banlieue de la cité de Blenheim dans la région de Marlborough dans le nord de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Autres
, dernière demeure du poète William Butler Yeats à Dublin
, compagnie minière australienne

Voir aussi

Homonymie de toponyme